Henryk II Kłótnik (951-995) – książę Bawarii 955-976, 985-995
 Henryk II Święty (973 lub 978-1024) – król Niemiec od 1002, król Włoch od 1004, cesarz od 1014; książę Bawarii jako Henryk IV (od 995)
 Henryk II (ok. 1102-1128) – margrabia Marchii Północnej 1114-1128
 Henryk II (1103-1123) – margrabia Miśni i Łużyc 1103-1123
 Henryk II Jasomirgott (1107-1177) – margrabia Austrii 1141-1177; książę Bawarii jako Henryk IX
 Henryk II (1115–1167) – książę Limburgii 1139–1167
 Henryk II Plantagenet (1133–1189) – król Anglii 1154-1189
 Henryk II z Szampanii (1166–1197) – hrabia Szampanii 1181-1197; król Jerozolimy jako Henryk I
 Henryk II Pobożny (1196/1207-1241) – książę krakowski, śląski i wielkopolski 1238-1241
 Henryk II (1207–1248) – książę Brabancji 1235-1248
 Henryk II (1211–1242) – książę Szwabii 1216-1235; król Rzymian (Niemiec) jako Henryk VII
 Henryk II (1215-1266) – książę Anhaltu-Aschersleben 1252-1266
 Henryk II z Rodez (ok. 1236-1304) – hrabia Rodez 1274–1304
 Henryk II Lew (1266–1329) – książę Meklemburgii 1302-1329
 Henryk II Cypryjski (1271–1324) – król Jerozolimy 1285-1291, król Cypru 1285-1324
 Henryk II Żelazny (1299–1376) – landgraf Hesji 1328-1376
 Henryk II Dziecię (ok. 1308-1320) – margrabia Brandenburgii 1319-1320
 Henryk II Żelazny (ok. 1316–ok. 1384) – hrabia Holsztynu-Rendsburg 1340-1384
 Henryk II świdnicki (1316/24-1343/45) – książę świdnicki 1326-1343/45
 Henryk II Trastamara (1333–1379) – król Kastylii i Leónu 1369-1379
 Henryk II niemodliński (ok. 1374-1394) – książę niemodliński i strzelecki 1382-1394
 Henryk II ziębicki (1371/96-1420) – książę ziębicki 1410-1420
 Henryk II Średni (1468-1532) – książę Lüneburga (Celle) 1471-1522
 Henryk II Młodszy (1489-1568) – książę Brunszwiku-Wolfenbüttel 1514-1568
 Henryk II (1503–1555) – król Nawarry 1516-1555
 Henryk II Walezjusz (1519–1559) – król Francji 1547-1559
 Henryk II Burbon (1588–1646) – książę de Condé 1588-1646